David Murphy, (1981-), joueur de baseball américain ;
 David Murphy (1984-), footballeur anglais.